Yauli bezeichnet folgende Orte und Verwaltungseinheiten in Peru:

 Yauli (Huancavelica), Stadt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Yauli (Jauja), Ort in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Yauli (Yauli), Stadt in der Provinz Yauli (Region Junín)
 Distrikt Yauli (Huancavelica), in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Yauli (Jauja), in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Yauli (Yauli), in der Provinz Yauli (Region Junín) 
 Provinz Yauli, in der Region Junín

sowie:

 Río Yauli, Fluss in Peru